A San Marinó-i nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 16-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Sandro Cortese diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

San Marino
motogp
motogp